

Patronyme
Jules Beaulac est un homme d'Église et un écrivain québécois.

Localité
Beaulac-Garthby est une municipalité dans la municipalité régionale de comté de l'Amiante au Québec, située dans la région administrative de Chaudière-Appalaches.
Bernos-Beaulac est une commune française, située dans le département de la Gironde et la région Aquitaine.
Boulaq, orthographié alternativement Beaulac, est un district du Caire, en Égypte.